Такмичње у бацању диска у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 30. јуна и 1. јула на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичаркi из 18 земаља. 

  Грузија (1)
  Естонија (1)
  Италија (2)
  Литванија (1)
  Молдавија (1)
  Немачка (3)

  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Србија (1)
  Турска (1)
 } Уједињено Краљевство(1)
  Украјина (2)

  Финска (2)
  Француска (1)
  Хрватска (1) 
  Холандија (1)
  Чешка (3)
  Шпанија (1)
|}

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских бацачица диска 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Атлетичарке су биле подељене у две групе:А са 13 и Б се 12 такмичарки. Квалификациона норма је износила 61,00 метара. У финале се се пласирале четири које су пребациле норму (КВ), а осам према постигнутом резултату (кв).

Финале

Извори 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици на отвореном